Super drbna může být:
 Super drbna (seriál, 2007) – americký televizní seriál z let 2007–2012
 Super drbna (seriál, 2021) – americký televizní seriál z roku 2021, volné pokračování seriálu z let 2007–2012